Гарри Поттер и Кубок огня () может означать:
 Гарри Поттер и Кубок огня — четвёртая книга о приключениях Гарри Поттера, написанная английской писательницей Джоан Роулинг.
 Гарри Поттер и кубок огня — четвёртый фильм из серии о Гарри Поттере
 Гарри Поттер и кубок огня — четвёртый проект в серии игр о Гарри Поттере
 Гарри Поттер и Кубок огня (саундтрек)